

Geografia

Austria 
 Schiefling am Wörthersee, già Schiefling e Schiefling am See – comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Schiefling im Lavanttal – ex comune ora frazione di Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)